Brunswick může být:
geografie
Brunswick je historické anglické exonymum německého města Braunschweig, proto je častým názvem sídel:

 Brunswick (Georgie)
 Brunswick (Indiana)
 Brunswick (Maine)
 Brunswick (Maryland)
 Brunswick (Missouri)
 Brunswick (New York)
 Brunswick (Severní karolína)
 Brunswick (Ohio)
 Brunswick (Wisconsin)
 Brunswick (Vermont)
 Brunswick (Michigan)
 Brunswick (Nebraska)
 Brunswick (Tennessee)
 Brunswick (Virginie)

příjmení
 Brunswick (příjmení)

Související články 
 Brunswik